Neuer Teich steht für:

 Neuer Teich (Ballenstedt)
 Neuer Teich (Freiberg)
 Neuer Teich (Gernrode)
 Neuer Teich (Wiese), linker Zufluss der Wiese bei Kleinbasel, Stadt Basel, Kanton Basel-Stadt und linker Abzweig der Wiese bei Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-WÜrttemberg
 Neuer Teich (Lebrade)
 Neuer Teich (Solling)

Siehe auch:
 Der Neue Teich
 Neuteich
 Neuteichnitz
 Neuer Weiher